Isaković est un patronyme bosniaque composé du prénom Isak (« Isaac ») et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Isak »).

Il est porté notamment par :
  (1932–1997), écrivain yougoslave / bosniaque ;
 Antonije Isaković (1923–2002), romancier, scénariste et poète serbe ;
 Mile Isaković (né en 1958), joueur puis entraîneur de handball yougoslave / serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque